A lap egyes kénvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található kénvegyületek összegképlete

További kénvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Kén
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia ként tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák